Гусиная — гидроним в России:
 Гусиная (река, впадает в Охотское море) — река в Камчатском крае
 Гусиная (река, впадает в Восточно-Сибирское море) — река в Якутии
 Гусиная (река, остров Врангеля) — река на острове Врангеля
 Гусиная (река, приток Татарки) — река в Туруханском районе Красноярского края
 Гусиная — река в Восточной Сибири, приток Фатьянихи.